

Населені пункти та їхні частини
 Оходза — село в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Оходза — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Оходза — село в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Оходза — частина міста Чеховіце-Дзедзіце в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Оходза — частина села Забжеґ у гміні Чеховіце-Дзедзіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Оходза — осада в гміні Дембниця-Кашубська Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки